Druga edycja Pucharu Narodów Afryki odbyła się w dniach 22-29 maja 1959 roku, w egipskim Kairze. Do rozgrywek przystąpiły trzy drużyny, dlatego nie rozgrywano eliminacji. Grano systemem ligowym (każdy z każdym, jeden mecz).

Tabela

Mecze

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com – informacje o turnieju

Puchar Narodów Afryki
1959 w piłce nożnej
Piłka nożna w Egipcie
1959 w Afryce